Дмитрий Карев:
 Карев, Дмитрий Иванович (1914 — ?) — советский футболист.
 Карев, Дмитрий Степанович (1905—1977) — доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета МГУ (1956—1965).